— местоимение среднего рода. Также может означать:

Популярное искусство 
 «Оно» — книга Стивена Кинга 1986 года.
 Оно — антагонист (злодей-клоун) одноимённой книги, более известный как Пеннивайз.

Фильмы

Саундтреки 
 «Оно» — саундтрек к одноимённому фильму 2017 года.
 «Оно 2» — саундтрек к одноимённому фильму 2019 года.

Топонимы 
Япония
 Оно — город в префектуре Хёго.
 Оно — город в префектуре Фукуи.
 Оно — посёлок в уезде Иби префектуры Гифу.
 Оно — посёлок в уезде Тамура префектуры Фукусима.
 Оно — река на острове Кюсю.
Прочие страны
 Оно — деревня на острове Футуна (Уоллис и Футуна).

Фамилии 
  — японская фамилия.
  — японская фамилия.

Известные носители:
 Оно, Акико (род. 1978) — японская скрипачка.
 Оно, Аполо Антон (род. 1982) — американский конькобежец, выступающий в шорт-треке.
 Оно, Дайсукэ (род. 1978) — сэйю, работает на компанию Mausu Promotion.
 Оно, Ёко (род. 1989) — японская дзюдоистка.
 Оно, Исао (род. 1933) — японский хоккеист.
 Оно, Йоко (род. 1933) — авангардная художница, певица и деятель искусства, вдова Джона Леннона.
 Оно, Кадзуо (1906—2010) — японский танцовщик и хореограф, один из создателей танца буто.
 Оно-но Комати (ок. 825—ок. 900) — японская поэтесса, одна из шести крупнейших мастеров жанра вака в эпоху Хэйан.
 Оно, Киити (в монашестве Николай; 1872—1956) — епископ Северо-Американской митрополии, епископ Русской православной церкви, епископ Токийский и Японский.
 Оно, Нацумэ (род. 1977) — японская мангака.
 Оно, Сатоси (род. 1980) — японский идол, певец, участник поп-группы Arashi.
 Оно, Сёхэй (род. 1992) — японский дзюдоист
 Оно, Синдзи (род. 1979) — японский футболист, полузащитник.
 Оно, Сусуму (1928—2000) — японско-американский генетик и эволюционный биолог.
 Оно, Сусуму (1919—2008) — японский лингвист, исследователь ранней истории японского языка.
 Оно, Тайити (1912—1990) — японский инженер и предприниматель, с 1978 года — председатель совета директоров компании «Тоёта босёку».
 Оно, Такаси (род. 1931) — японский гимнаст, пятикратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
 Оно, Такаси (род. 1980) — японский дзюдоист, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпион Азии 2005 года и победитель Азиатских игр 2010 года.
 Оно, Фуюми (род. 1960) — японская писательница.
 Оно, Хитоси (род. 1978) — японский регбист.
 Оно, Эйити, более известный под псевдонимом Кодзи Цурута (1924—1987) — японский актёр, особо известный по образам «благородных якудза».
 Оно, Юки (род. 1984) — японский сэйю.

Составные фамилии 
 Бубнова-Оно, Анна Дмитриевна (1890—1979) — русская, советская и японская скрипачка и педагог.

Прочее 
 Оно — одна из структур в психоанализе, описанных Фрейдом.
 ОНО (аббревиатура) — отдел народного образования:
 РОНО (РайОНО) — районный отдел народного образования в СССР
 ГорОНО (ГОРОНО) — городской отдел народного образования в СССР

См. также 
 
 
 
 
 Кирьят-Оно

Примечания